in geografia, alla regione turca dell'Anatolia;
in storia, agli antichi popoli Anatolici;
in linguistica storica, alle antiche Lingue anatoliche.